Couronnement de la Vierge :  thème de l'iconographie chrétienne consistant à représenter la Vierge Marie, couronnée dans les cieux.

Représentations artistiques 
 Couronnement de la Vierge (Vasari)
 Le Couronnement de la Vierge (Niccolò Gerini) 1395
 Le Couronnement de la Vierge (Fra Angelico) 1430
 Couronnement de la Vierge (Villeneuve-lès-Avignon), peint par Enguerrand Quarton vers 1453
 Le couronnement de la Vierge (Rubens)
 Le Couronnement de la Vierge (Le Greco, Illescas), 1603
 Le Couronnement de la Vierge (Vélasquez) 1635-38